Ла́уренс Ванто́р ( ; родился 8 мая 1991 года в Хасселте, Бельгия) — бельгийский автогонщик.
 Чемпион немецкой Ф3 2009 года.

Общая информация 
Лауренс владеет сразу пятью языками, более-менее свободно говоря на нидерландском, английском, итальянском, немецком и французском.

Спортивная карьера

Ранние годы 
При поддержке своего отца Лауренс провёл свои первые старты в картинговых соревнованиях уже в шестилетнем возрасте. В дальнейшем Вантор проводит множество стартов в различных мелких европейских соревнованиях и лишь в 2005 году впервые выходит на старт по-настоящему значимого турнира — чемпионата Бельгии в классе ICA. По итогам дебютного сезона уроженец Хасселта занимает в нём 4-е место.

Уже на следующий год, набравшись опыта в подобных соревнованиях, Вантор выигрывает чемпионат Бельгии в этом классе, а затем побеждает на юниорском первенстве Франции. В этом же году бельгиец принимает участие в юниорском первенстве Европы во всё том же классе ICA и занимает в нём 4-е место.

В дальнейшем Лауренс проводит ещё пару лет в различных картинговых соревнованиях, но не добивается в них каких-либо выдающихся результатов. Перед сезоном-2008 Вантор покидает картинг, переходя в команду Van Amersfoort Racing немецкой Ф3.

Формула-3 
Вантор быстро привык к технике немецкого чемпионата и уже по итогам дебютного сезона смог занять четвёртое место в общем зачёте, выиграв две гонки и трижды стартовав с поула. В конце года Лауренс принял участие в своём первом Гран-при Макао, где смог финишировать на более чем приличном шестом месте. Причём бельгиец стал самым юным участником приза в его истории.

По итогам сезона-2008 Королевский Автоклуб Бельгии признал уроженца Хасселта новичком года, а набиравшая в ту пору силу юниорская программа Volkswagen Motorsport заключила с ним контракт официального пилота.

В 2009-м году, когда трое основных конкурентов по прошлому чемпионату покидают немецкую Ф3, Лауренс блестяще пользуется свои шансом и с большим отрывом выигрывает личный зачёт. В этом же году Лауренс без особого успеха стартует в F3 Masters и в Гран-при Макао.

Добившись максимума в немецком чемпионате, в 2010-м году Вантор переходит в евросерию этого же класса. подписывая контракт с одной из ведущих команд первенства Signature. Дебютный год проходит без особого блеска — лишь четыре подиума и шестое место в общем зачёте. В этом же году бельгиец улучшает свой результат в Гран-при Макао. где финиширует вторым, уступив лишь своему многопытному партнёру по команде Эдоардо Мортаре. В 2011 году результаты оказываются не на много лучше и Вантор вынужден приостановить свою карьеру в гонках формульного типа.

Дальнейшая карьера 
В 2009 году бельгиец проводит пару гонок в своём национальном первенстве в классе туринг, где за рулём SEAT León единожды стартует с поула и один раз финиширует на подиуме.

В 2012 году, покинув Формулу-3, он переходит в гонки спорткаров, подписав контракт с командой W Racing Team. Дебютные же сезоны в чемпионате мира FIA GT1 и Blancpain Endurance Series приносят неплохие результаты: в своём зачёте кажой из серий он уверенно заканчивает год в Top5, а в чемпионате мира его экипаж одержал несколько побед. Во второй половине 2010-х годов несколько раз принял участие в гонке 24 часа Ле-Мана.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица 

† — Лауренс участвовал в чемпионате в качестве т. н. «гостевого пилота» и вне зависимости от своих результатов не боролся за очки.

Рекорды 
 Быстрота, с которой Лауренс прошёл картинговые соревнования и пропуск начальной ступени гонок формульного типа, позволила ему поставить несколько рекордов юности в престижных стартах Формулы-3: так он является самым молодым пилотом, принимавшим участие в Гран-при Макао (выйдя на старт гонки Формулы-3 2008 года всего в 17 лет и 192 дня), а также уже в 18 лет и 108 дней стать чемпионом Немецкой Ф3 (предыдущий рекорд был поставлен всего за два года до того и улучшен сразу на 3 года и 104 дня).

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  

 

Родившиеся в 1991 году
Родившиеся 8 мая
Родившиеся в Хасселте
Картингисты
Автогонщики Бельгии
Пилоты Немецкой Формулы-3
Пилоты Евросерии Формулы-3
Пилоты чемпионата мира FIA GT1
Пилоты 24 часов Ле-Мана из Бельгии